Tirídates, Tiridates ou Trdat () podem referir-se a:

Reis da Pártia
Tirídates I da Pártia — um dos primeiros reis da Pártia , logo após o seu estabelecimento como reino independente do Império Selêucida

Tirídates II da Pártia — disputou o trono parta a Fraates IV e chegou a controlar algumas províncias entre 30 e

Reis da Arménia
Tirídates III — cognominado Tirídates, o Grande, que proclamou o cristianismo a religião oficial na Arménia 

Tirídates I da Arménia — reinou com interrupções entre 53 e

Outros
Tirídates (filho de Tigranes VII) - príncipe armênio do século IV, filho do rei Tigranes VII
Tirídates (arquiteto) — arquiteto arménio do século X-XI, conhecido principalmente por ter construído a catedral de Ani e reconstruído a cúpula de Santa Sofia de Constantinopla

Desambiguações de história
Desambiguações de prenomes